Буферный парк — парк в городе Пушкине (б. Царское Село), расположен на въезде в Пушкин со стороны Пулковского шоссе. 

Является самой молодой парковой зоной в городе: парк создавался в конце 1980-х — начале 1990-х годов. 

Парк представляет собой поле с пятью прудами, площадь парка около 85 гектаров. С востока он ограничен железнодорожной линией (точнее, гаражами, находящимися вдоль ж/д путей), с юга — Детскосельским бульваром, с запада — Петербургским шоссе. С севера к парку примыкает Кузьминское кладбище. 

Рядом (к юго-востоку) находятся платформа «Детскосельская» и конечная станция Царскосельская Детской железной дороги. С 1900 года по территории нынешнего Буферного парка проходил третий путь Императорской ветки Царскосельской железной дороги («Императорский путь»), разобранный после революции, сейчас сохранились только остатки его мостов. 

Интенсивное развитие парка началось несколько лет назад, когда он был объявлен территорией для проведения главного городского мероприятия — ежегодного Царскосельского карнавала. В 2007 году здесь было высажено триста берёз — так появилась роща 300-летия Царского Села.

Ссылки 

 Буферный парк

Сады и парки пригородов Санкт-Петербурга